West Tower () — 40-этажный небоскрёб в центре Ливерпуля (Англия, Великобритания).

Характеристика 
Здания является самым высоким зданием в Ливерпуле. Башня построена в едином архитектурном стиле — модернизм.

Первые четыре этажа занимает компания «Beetham». С 5 этажа по 33 находятся роскошные апартаменты, а на 34 этаже — панорамный ресторан. Остальные этажи башни (6 этажей) заняли пентхаусы.

Строительство здания обошлось компании в 35 000 000 фунтов стерлингов.

Галерея

См. также 
 Список самых высоких зданий Великобритании

Примечания 

Здания и сооружения Ливерпуля
Небоскрёбы Ливерпуля
Небоскрёбы высотой от 100 до 149 метров
Небоскрёбы Англии
Небоскрёбы, построенные в 2007 году
Здания и сооружения, построенные в 2007 году в Великобритании
2007 год в Англии
Здания и сооружения, заложенные в 2005 году